Rhijnvis Feith (1753-1824), een Nederlands schrijver en dichter
 Rhijnvis Feith (1868-1953), een president van de Hoge Raad der Nederlanden

Zie ook
 Feith, over het adellijke geslacht Feith